Infamous — другий студійний альбом канадської групи Abandon All Ships. Він був випущено 3 липня 2012 під лейбом Rise Records. 18 січня 2012, група оголосила, що вони працюють над записом другого студійного альбому, який повиний вийти наприкінці весни або на початку літа 2012.

Список пісень 
 Good Old Friend
 Infamous
 Less Than Love
 Ahmed
 American Holocaust
 August
 Forever Lonely
 Made of Gold
 Faded
 Brothers for Life

Джерела 
Infamous 

Альбоми Abandon All Ships
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми